P30 ou P-30 peut faire référence à :
 HK P30, un pistolet allemand ;
 Pioneer P-30, une sonde lunaire de la NASA.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres